Элиникон, Элинико — греческий топоним. Может означать:

 Элиникон (Аттика) — город, пригород Афин.
  — село в общине Аргос-Микене на Пелопоннесе.
  — село в общине Эримантос на Пелопоннесе.
  — село в общине Гортиния на Пелопоннесе.
 Элиникон (Килкис) — село в общине Килкис в Центральной Македонии.
 Элиникон (Коринфия) — село в общине Ксилокастрон-Эвростина на Пелопоннесе.
  — село в общине Монемвасия на Пелопоннесе.
 Элиникон (Лариса) — село в сообществе  в общине Фарсала в Фессалии.
  — село в сообществе Тирос в общине Нотия-Кинурия на Пелопоннесе.
 Элинико (Саламин) — село в сообществе Саламин на Саламине.
 Элиникон (Этолия и Акарнания) — село в сообществе  в общине Агринион в Западной Греции.
  — село в общине Вория-Дзумерка в Эпире.
 Элиникон — бывшее село в сообществе Астрос.

Другое
 Элиникон (аэропорт) — аэропорт в Греции.
  — станция Афинского метрополитена.